

Film 
 The Ladykillers (1955), een Britse zwarte komediefilm met Alec Guinness en Peter Sellers uit 1955
 Ladykillers (1988), een televisiefilm van Robert Michael Lewis met Marilu Henner en Susan Blakely
 National Lampoon's Gold Diggers soms ook bekend onder de titel Lady Killers, is een Amerikaanse komediefilm uit 2003
 The Ladykillers (2004), een Amerikaanse zwarte komedie-thriller van de Coen Brothers uit 2004 met Tom Hanks, een remake van de film uit 1955
 Ladykillers (televisieserie), een Britse documentaireserie uit 1980-1981 over moorden door vrouwen

Muziek 
 "Ladykillers", een nummer op Lush's album Lovelife (1996)

Zie ook 
 Lady Killer (doorverwijspagina)